Bieg na 1000 metrów mężczyzn rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 23 lutego w hali Gangneung Oval w Gangneung.

Złoty wywalczył Holender Kjeld Nuis. Drugi był Norweg Håvard Holmefjord Lorentzen, a na najniższym stopniu podium stanął Kim Tae-yun z Korei Południowej.
W zawodach wzięło udział 3 Polaków. Najlepszy był Sebastian Kłosiński, który zajął 17 miejsce, Konrad Niedźwiedzki był 23, a Piotr Michalski 31.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o biegu na oficjalnej stronie igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018